Kastenreuth ist der Ortsname von

 Kastenreuth (Roßtal), Ortsteil des Marktes Roßtal, Landkreis Fürth, Bayern
 Kastenreuth (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern